Wreschner ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Wreschner (1866–1932), deutscher Experimentalpsychologe
 Marguerite Wreschner (1925–2014), deutschamerikanische Psychotherapeutin und Zeitzeugin
 Marie Wreschner (1887–1941), deutsche Physikerin